Кезга́йлы или Кежга́йлы — влиятельный магнатский род Великого княжества Литовского герба Задора. Происходят из старинного литовского боярства. После 1385 года перешли в католичество.

Предками Кезгайлов были бояре Бушка (около 1320 — после 1385) и его сын Волимонт (около 1350 — после 1398), которые владели Дзевялтовым (вероятно, изначальное владение рода), Солами и Свядостью в Вилькомирском повете. От третьего сына Волимонта — Кезгайлы (около 1380—1449) — род и получил своё имя. В 1413 году на Городельской унии старший брат Кезгайлы Явнутий с родственниками был приписан к гербу «Задора». Кезгайло Волимонтович, долгое время бывший старостой Жемайтии, от великого князя Витовта получил Крожи, Плотеле и другие владения.

Михаил (около 1410—1476), сын Кезгайлы, уже при жизни отца был одним из наиболее влиятельных людей государства, занимал должности канцлера Великого княжества Литовского, а с 1459 года и воеводы виленского. В 1451 году от великого князя Казимира получил во владение часть Лукомльской волости, Дворец и Ельну в Новогрудском повете, волость Бакшты (позднейшая Дукора и Смиловичи) в Минском повете, в 1465 году — Любчу на Немане и Раков на землях бывшего Заславского княжества.

С 1449 года старостой жемайтским был другой сын Кезгайлы — Ян. В 1478 году он также занял должность каштеляна виленского. В 1451 году от великого князя Казимира Ян получил Мстибогов в Волковысском повете, а после смерти отца — часть Дзевялтова, Крож и другие имения в Литве и Жемайтии. После смерти своих братьев, не имевших детей, и наследования их имущества Ян стал одним из крупнейших землевладельцев Великого княжества Литовского. От его детей Станислава и Николая пошли две ветви рода Кезгайлов.

Станислав (около 1450—1527), имевший прозвище Рекуть, после смерти отца стал старостой жемайтским, с 1499 года занимал также должность каштеляна трокского (с 1522 года — виленский), с 1501 по 1503 год был гетманом великим. Во время раздела отцовских владений получил часть Дзяволтова, Крож и другие владения в Литве, Мстибогов, Раков и часть Бакшт. По завещанию своей тётки Милохны (вдова Петра Гедигольдовича) получил часть Налибок и Деревную в Минском повете. От великого князя Александра получил Зельву и сёла в Любшанском старостве. Женившись на дочери Олехны Судимонтовича Ядвиге, получил Полочаны, Лужаны и Занарач в Ошмянском повете. Его дочь Барбара была женой Яна Заберезинского. Имел троих сыновей: Николая, Яна и Станислава. Последний с 1527 года был старостой жемайтским и с 1528 года каштеляном трокским. Согласно переписи войска литовского 1528 года, он выставлял на войну 371 конного воина со своих земель и 246 конных с земель своей жены Анны, вдовы Яна Радзивилла.

Второй сын Яна — Николай (1451? — 1512) — с 1509 года занимал должность маршалка земского. После смерти отца получил часть Дзевялтова и Крож, Дворец, Ельну и другие владения. От тётки Милохны получил часть Налибок. Имел сына Николая и дочерей Барбару и Анну. Барбара была выдана замуж за Андрея Завишу, а Анна — за Станислава Шемета. Николай (около 1495—1529), унаследовавший земли отца, был крупным магнатом, согласно переписи войска литовского 1528 года выставлял на войну 151 конного воина. Сыном Николая был Станислав (около 1520—1554), воспитывался под опекой Юрия Радзивилла, позже вступил в свиту Сигизмунда Августа. В разные годы занимал должности кухмистра, стольника, подчашего. После женитьбы короля и великого князя в 1548 году покинул двор. С 1551 года был старостой тыкотинским и могилёвским. В 1549 году получил титул графа Священной Римской империи, титуловался графом «на Крожах». Перешёл в протестантство. 7-летний сын Станислава Ян скончался через полгода после его смерти, на нём и пресёкся род. Владения Станислава разделили родственники по женской линии — Завиши и Шеметы.

Генеалогия

Примечания

Литература 
 Pietkiewicz K. Kieżgajłowie i ich latyfundium do połowy XVI w. — Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1982. — 163 s. 

 
Шляхетские роды герба Задора